Алекса́ндра Никола́евна Ке́ммерер (1842—1931) — артистка балета, солистка Санкт-петербургских Императорских театров.

Биография 
Закончила Санкт-Петербургское Императорское театральное училище в 1858 году, после чего сразу была принята в императорский театр на Петербургскую сцену на амплуа солистки. Выступала в Большом Каменном театре и Мариинском театра.

Она пришла на сцену, когда в моду входило искусство псевдорусского лубочного стиля, и профессиональный балет обращался к специфически русским сюжетам и даже народным пляскам, а демократически настроенная критика смеялась над вычурностью изображаемой якобы крестьянской жизнью. Эту моду ввел работавший в Петербурге французский балетмейстер Артур Сен-Леон, в спектаклях которого одной из основных исполнительниц была Александра Кеммерер. Писатель Салтыков-Щедрин, подрабатывая в театральных журналах, нещадно высмеивал в своих саркастических статьях эти постановки: (см. статьи «Конек-горбунок, или Царь-девица» в журн. «Русск. сцена», 1864, № II; «Дебют г-жи Кеммерер» в газ. «Антракт», 1867, № 4, 26 января, и др. // РВБ: М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Собрание сочинений в 20 томах.
В балетных хрониках «Наш балет; 1673—1899: балет в России…» за 1873 год указывается, что «год закончился приятным для некоторых артистов событием: были увеличены оклады и поспектакльная плата. Так, Вазем вместо 5 руб. разовых назначили 25 руб, Кеммерер вместо 15 руб. — 25 руб., Шапошниковой прибавили 100 руб. к жалованью и назначили 5 руб. разовых…». Можно сделать вывод, что исполнительское мастерство Александры Кеммерер на какой-то момомент ценилось несколько выше, чем другой солистки, прима-балерины Екатерины Вазем.

Среди партнеров по сцене: Е. О. Вазем, Т. А. Стуколкин, Л. И. Иванов, К. И. Канцырева, Н. К. Богданова, М. Н. Муравьева, М. М. Петипа, А. И. Прихунова, М. Н. Мадаева, А. Ф. Вергина.

Оставила сцену в 1879 году.

Биография балерина остается малоизученной. Из генеалогических исследований петербургской семьи Орловых известно, что в доме балерины росла воспитанница, которую там же, однажды увидел одни из представителей семьи Орловых —  Алексей Михайлович Орлов (1888—1958). На их свадьбу А.Н.Кеммерер преподнесла весьма дорогой по тем временам подарок — швейную машинку «Зингер».

Репертуар 
 Гидрола, «Наяда и рыбак» 
  — Регонда*, «Фиаметта, или Торжество любви» Людвига Минкуса, балетмейстер Артур Сен-Леон 
 Галя, «Золотая рыбка» Людвига Минкуса, балетмейстер Артур Сен-Леон 
  — Диана*, «Царь Кандавл» Людвига Минкуса, балетмейстер Мариус Петипа
Также танцевала в балетах Мариуса Петипа «Камарго», «Бабочка», «Приключения Пелея», «Роксана, краса Черногории».

(*) — первая исполнительница партии

Примечания

Литература 
  

Выпускники Санкт-Петербургского театрального училища